CBS peut faire référence à :

Sigle 

CBS est un sigle qui peut signifier :

média
 CBS Corporation, un conglomérat américain de médias ;
 CBS, un des plus importants réseaux de radio et de télévision des États-Unis ;
 CBS All Access, un service de vidéo à la demande aux États-Unis ;
 CBS News ;
 CBS Sports, la division sports du réseau ;
 CBS Sports Network, la chaîne sportive ;
 CBS Television Studios, anciennement CBS Paramount Television ;
 CBS Radio News ;
 CBS Records, devenue Sony BMG Music Entertainment ;
 CBS Disques, un label français ;
 CBS Outdoor, une organisation dédiée à la publicité par affichage ;
 Central Broadcasting System, une station publique de Taïwan diffusant en 13 langues ;

établissements scolaires
 , une des premières écoles de Calcutta (Kolkata), en Inde ;
 Columbia Business School, une composante de l'Université Columbia à New York ;
 Copenhagen Business School (en français, École de commerce de Copenhague) ;
  de l'université du Minnesota ;

religion
 Christian Broadcasting System, une station de diffusion en Corée du Sud ;
 , le sigle CBS est utilisé dans les noms de nombreuses écoles dirigées par cette organisation ;
 , le principal groupe chrétien évangélique à l'université de Nouvelle-Galles-du-Sud ;
  ;

science
  ;
 catalyseur de Corey-Bakshi-Shibata ;
 cystathionine bêta-synthase, une enzyme ;
 inégalité de Cauchy–Bunyakovski–Schwarz ;
 Constraint Based Scheduling, une planification par contraintes ;
  (en français, rétrodiffusion cohérente) ;
 Charles Bonnet syndrome (en français, syndrome de Charles Bonnet), des hallucinations visuelles causées par une perte de vision ;
 Centraalbureau voor Schimmelcultures, un institut néerlandais d'études sur les champignons ;
 Constant Bandwidth Server, un algorithme de prévision pour des travaux apériodiques intégrés dans des systèmes temps réel ;

autres
 Canadian Blood Services (en français, Société canadienne du sang, une organisation canadienne ;
 , une agence polonaise ressemblant au FBI américain ;
 , une banque de dépôt syrienne ;
 Conception Bay South, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada ;
 Israel Central Bureau of Statistics ;
 Centraal Bureau voor de Statistiek (en français, Bureau central de la statistique), l'office néerlandais de la statistique ;
  ;
 Core Banking Solution (en français, noyau bancaire) ;
 Carla Bruni-Sarkozy ;
  ;
 Canon Business Services.

Code 

CBS est un code qui peut signifier :
 Gare de Columbus, dans le Wisconsin aux États-Unis, selon la  Amtrak ;
 , au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.